(né le  à Eniwa au Japon) est un joueur professionnel japonais de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Takuma Kawai en est à ses débuts en tant que joueur. Il devient le premier joueur japonais à atteindre la LHJMQ lors de la saison 2006-2007. Il joua une vingtaine de parties avec les Voltigeurs de Drummondville avant d'être retourné à son ancienne équipe, les Icebergs du Collège Harrington au niveau Bantam AAA de la AEHL.

En 2009-2010, il devient professionnel avec les Tohoku Free Blades, équipe d'expansion de l'Asia League.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2005-2006 ||Icebergs du Collège Harrington || ||23 ||6 ||12 ||18 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Icebergs du Collège Harrington ||AEHL ||25 ||11 ||20 ||31 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Voltigeurs de Drummondville ||LHJMQ ||25 ||1 ||3 ||4 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Olympiques de Gatineau ||LHJMQ ||47 ||5 ||8 ||13 ||20 ||14 ||1 ||0 ||1 ||10
|-
|2008 ||Olympiques de Gatineau ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|2009-2010 ||Tohoku Free Blades ||Asia League ||18 ||2 ||7 ||9 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Tohoku Free Blades ||Asia League ||35 ||6 ||21 ||27 ||68 ||5 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
|2011-2012 || Tohoku Free Blades || Asia League || 36 || 6 || 14 || 20 || 91 || - || - || - || - || -
|-
|2012-2013 || Tohoku Free Blades || Asia League || 14 || 1 || 2 || 3 || 14 || 8 || 2 || 6 || 8 || 6
|-
|2013-2014 || Tohoku Free Blades || Asia League || 42 || 7 || 28 || 35 || 64 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Tohoku Free Blades || Asia League || 44 || 11 || 38 || 49 || 28 || 7 || 1 || 3 || 4 || 6
|-
|2015-2016 || Tohoku Free Blades || Asia League || 48 || 10 || 21 || 31 || 54 || 5 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
|2016-2017 || Tohoku Free Blades || Asia League || 44 || 14 || 25 || 39 || 51 || 5 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
|2017-2018 || Tohoku Free Blades || Asia League || 28 || 6 || 16 || 22 || 34 || 4 || 0 || 4 || 4 || 2
|-
|2018-2019 || Tohoku Free Blades || Asia League || 28 || 5 || 12 || 17 || 55 || - || - || - || - || -
|-
|2019-2020 || Nippon Paper Cranes || Asia League || 34 || 4 || 8 || 12 || 26 || - || - || - || - || -

Internationales 

|-
|2006 || align=left| -18 ans || align=left|Championnat du monde -18 ans div. 1 || 5 || 1 || 2 || 3|| 18 || align=left| du groupe B division 1
|-
|2010 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 1 || 2 || 4 ||align=left| du groupe A division 1
|-
|2011||align=left| Japon || align="left"|Jeux asiatiques d'hiver || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 || align=left| Médaille d'argent
|-
|2012 || align=left| Japon || align=left|Championnat du monde div. 1A || 5 || 0 || 0 || 0 || 8 || align=left| de la division 1A
|-
|2013 || align=left| Japon || align=left|Championnat du monde div. 1A || 5 || 2 || 1 || 3 || 6 || align=left| de la division 1A
|-
|2014 || align=left| Japon || align=left|Championnat du monde div. 1A || 5 || 0 || 2 || 2 || 2 || align=left| de la division 1A
|-
|2016 || align=left| Japon || align=left|Qualification olympique || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || align=left| du groupe J (accède en tour de qualification)
|-
|2016 || align=left| Japon || align=left|Championnat du monde div. 1A || 5 || 1 || 0 || 1 || 0 || align=left| de la division 1A (relégué en D1B)

Trophées et honneurs personnels 
 2007-2008 : remporte la Coupe du président de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Olympiques de Gatineau

Notes et références 

Naissance dans la sous-préfecture d'Ishikari
Naissance en août 1988
Joueur international japonais de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Voltigeurs de Drummondville
Joueur des Olympiques de Gatineau
Joueur des Tōhoku Free Blades